

Anno 
 517 o 517 a.C.

Codici 
 517 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Ginevra, dal 1967

Matematica 
 517 – numero